Паяла (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Паяла — місто у Швеції, у лені Норрботтен.